Princezna Cecílie Lubomirská (28. června 1907 – 20. září 2001) byla členka rodu Lubomirských a po sňatku s princem Gabrielem Bourbonsko-Neapolsko-Sicilským neapolsko-sicilská princezna.

Rodina 
Cecílie byla druhým dítětem a jedinou dcerou knížete Kazimíra Lubomirského a jeho manželky hraběnky Terezy Marie Matyldy Wodzické z Granowa. Prostřednictvím svého otce byla Cecílie pravnučkou hraběte Andreje Artura Zámojského a prapravnučkou hraběte Stanislava Kostky Zámojského.

Manželství a potomci 
Cecílie se 15. září 1932 v Krakově provdala za prince Gabriela Bourbonsko-Neapolsko-Sicilského, dvanácté dítě a nejmladšího syna prince Alfonse Neapolsko-Sicilského, hraběte z Caserty a jeho manželky princezny Antonie Neapolsko-Sicilské. Cecílie a Gabriel měli čtyři děti:

 Princ Jan Maria Kazimír Neapolsko-Sicilský (30. června 1933, Varšava – 25. prosince 2000, Madrid).
 Princezna Maria Markéta Tereza Antoinetta Alfonsina Kazimíra Neapolsko-Sicilská (16. listopadu 1934, Varšav – 15. ledna 2014, Madrid) se 11. června 1962 v Jerez de la Frontera provdala za Ludvíka Gonzaga Maldonada y Gordon (* 17. listopadu 1932, Madrid).
 Princezna Marie Immaculata Neapolsko-Sicilská (* 25. června 1937, Varšava) se 29. června 1970 v Sant Josep de sa Talaia provdala za Michala Garciu de Saéz y Tellecea (6. září 1921 – 12. března 1982). Rozvedli se v roce 1979.
 Princ Kazimír Neapolsko-Sicilský (* 8. listopadu 1938, Varšava) se 29. ledna 1967 v Jacarezinhu oženil s princeznou Marií Kristýnou Savojskou (* 12. září 1933, Miramare).
 Princ Ludvík Alfons Neapolsko-Sicilský (* 28. listopadu 1970, Rio de Janeiro) se 22. října 1998 v São Paulu oženil s Christine Apovianovou (* 20. května 1969).
 Princezna Anna Sofie Neapolsko-Sicilská (* 9. dubna 1999, São Paulo).
 Princezna Anna Cecílie Neapolsko-Sicilská (* 24. prosince 1971, São Paulo) se v civilním obřadu 18. srpna 2005 v Les Verchers-sur-Layon provdala za hraběte Rudolfa de Causans (* 22. ledna 1973). Náboženský obřad proběhl 19. září 2005 v Turíně.
 Amedeo de Causans (* 8. května 2006).
 Viktorie de Causans (* 13. května 2009).
 Princezna Elena Sofie Neapolsko-Sicilská (narozena 10. září 1973 v São Paulu).
 Princ Alexandr Jindřich Neapolsko-Sicilský (narozen 9. srpna 1974 v São Paulu). Dne 22. prosince 2007 v Římě byl vysvěcen na kněze.

Vývod z předků

Odkazy

Reference 

Ženy
Narození 28. června
Narození v roce 1907
Úmrtí 20. září
Úmrtí v roce 2001
Bourbonsko-sicilské princezny
Lubomirští
Bourbon-Obojí Sicílie